Olavi est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1923-2000), acteur de film finlandais
Olavi Alakulppi (1915-1990), fondeur finlandais
 (1920-1992), designer et architecte d'intérieur finlandais
 (1900-1944), colonel et historien finlandais
Olavi Kivimaa (1909-1988), architecte finlandais
Olavi Koponen (né en 1951), architecte finlandais
 (1923-1989), skieur acrobatique finlandais
 (1907-1944), dernier finlandais exécuté
Olavi Lanu (1925-2015), sculpteur finlandais
Olavi Lahtinen (1929-1965), joueur finlandais de basket-ball
 (1913-1984), escrimeur et pentathlonien finlandais
Olavi Litmanen (né en 1945), joueur finlandais de football
 (1950-2018), homme politique finlandais
Olavi Mannonen (1930-2019), pentathlonien finlandais
Olavi Nikkilä (1922-2014), homme politique finlandais
Olavi Ojanperä (1921-2016), céiste finlandais en course de ligne
Olavi Paavolainen (1903-1964), écrivain et essayiste finlandais
, officier canadien décoré
Olavi Rinteenpää (né en 1924), athlète finlandais en 3000m steeple
Olavi Rokka (1925-2011), pentathlonien finlandais
 (1915-1966), gymnaste olympique finlandais
Olavi Salonen (né en 1933), athlète finlandais en demi-fond
Olavi Salsola (1933-1995), athlète finlandais en demi-fond
 (1918-1984), skieur finlandais en combiné nordique
 (1922-2008), psychiatre et philosophe finlandais
 (1941-2002), compétiteur finlandais en ski d'orientation
 (1932-2006), cinématographe finlandais
 (né en 1983), acteur et chanteur finlandais
 (1915-1972), chanteur et acteur finlandais

Voir aussi
(2573) Hannu Olavi, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom
Prénom finlandais